Lulua – prowincja Demokratycznej Republiki Konga
 Lulua (rzeka) – rzeka w Demokratycznej Republice Konga